Belgia:
 Auel – miejscowość

Niemcy:
 Auel – dzielnica Hennef (Sieg)
 Auel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Jean Marie Auel – amerykańska pisarka